Richartz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Richartz (* 1953), deutscher Sportwissenschaftler
 Barbara Richartz (* 1962), deutsche Kardiologin
 Eduard Firmenich-Richartz (1864–1923), deutscher Kunsthistoriker 
 Frank Richartz (* 1978), deutscher Schauspieler
 Johann Heinrich Richartz (1796–1861), Kaufmann und Museumsstifter
 Johann Matthias Firmenich-Richartz (1808–1889), Germanist und Dichter
 Walter E. Richartz (1927–1980), deutscher Chemiker und Schriftsteller
 Willy Richartz (1900–1972), deutscher Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Richarz
 Richards
 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud